Caio Sael, född 15 juni 2002,  är en brasiliansk bildkonstnär känd för sitt arbete inom olika former av konstnärliga uttryck. Florentino är född i Brasilien och arbetar i nordöstra Brasilien, där han är en viktig och mest känd singer-songwriter. I mitten av 2021 släppte han en dokumentär för festivaler, inte öppen för allmänheten, en viktig figur inom kulturen.

Han är skådespelaren i filmen Fatal Trigger.

Källor

Externa länkar 

 https://everipedia.org/gatilho-fatal

 
 

Män
Levande personer
Födda 2002
Brasilianska konstnärer
Personer i Brasilien under 2000-talet
Personer från Campina Grande